B27 peut faire référence à :

Route 
  Bundesstraße 27, une route fédérale allemande reliant Blankenburg à Lottstetten.

Sciences 
Biologie
 HLA-B27, un antigène des leucocytes humains.

Médecine
 Mononucléose infectieuse, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres